Auburndale peut faire référence à :

Au Canada
 Auburndale, une ville de l'Alberta.
 Auburndale, un village de la Nouvelle-Écosse.

Aux États-Unis
 Auburndale, une ville de Floride. 
 Auburndale, un village du Massachusetts.
 Auburndale, un village du Wisconsin.
 Auburndale, une ville du Wisconsin.
 Auburndale, un quartier de New York.
 Auburndale, un quartier de Louisville.